Jan Wojnarski (malarz)
 Jan Wojnarski (burmistrz)